А́рчер Джон По́ртер Ма́ртин (; 1 марта 1910, Лондон — 28 июля 2002) — английский биохимик и физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1952).

Член Лондонского королевского общества (1950).

Биография и работы 
Окончил Кембриджский университет (1932). Там же с 1934 года разрабатывал методы выделения витамина Е и никотиновой кислоты, для чего создал эффективный противоточный аппарат. Совместно с Р. Л. М. Сингом сконструировал аминокислотный анализатор. Дальнейшие исследования привели их к созданию в 1944 году метода хроматографии на бумаге. В 1946—1948 годах Мартин занимался выделением и очисткой пенициллина. Затем в  в Лондоне работал над выделением биологически важных веществ и развитием метода газо-жидкостной хроматографии. С 1965 года экстраординарный профессор Высшей технической школы в городе Эйндховен (Нидерланды).

Награды и отличия 
 1952 — Нобелевская премия по химии (совместно с Р. Л. М. Сингом), .
 1958 — Медаль Джона Скотта
 1959 — 
 1963 — Медаль Леверхалма

Примечания

Ссылки 
 Archer John Porter Martin CBE. 1 March 1910 — 28 July 2002 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 2004, vol. 50, pp. 157—170, plate, by James Lovelock

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Питерхауса (Кембридж)
Учёные Кембриджского университета
Биохимики Великобритании
Физикохимики Великобритании
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Великобритании
Награждённые медалью Леверхалма
Персоналии:Технический университет Эйндховена
Члены Лондонского королевского общества